Libanotis montana-ferulacea är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Libanotis montana-ferulacea ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montana-ferulacea